Biskupice steht für:

Orte in Polen:
 Biskupice (Byczyna) (Bischdorf), Ort der Gemeinde Byczyna, Woiwodschaft Oppeln
 Gmina Biskupice, Gemeinde im Powiat Wielicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Bischdorf (Radlau), Woiwodschaft Oppeln
 Biskupuce (Opatów)
 Biskupice (Pobiedziska), Ort der Gemeinde Pobiedziska, Woiwodschaft Großpolen
 Biskupice (Syców), Ort in der Gemeinde Syców, Woiwodschaft Niederschlesien
 Biskupice (Trawniki), Ort der Gemeinde Trawniki, Woiwodschaft Lublin
 Biskupice (Zabrze) (Biskupitz-Borsigwerk), Stadtteil von Zabrze (Hindenburg O.S.), Woiwodschaft Schlesien
 Nowe Biskupice (Neu Bischofsee), Ortsteil von Słubice (Frankfurt (Oder)-Dammvorstadt), Woiwodschaft Lebus

Orte in der Slowakei:
 Biskupice (Bánovce nad Bebravou), Ortsteil von Bánovce nad Bebravou (Banowitz), Trenčiansky kraj (Trentschiner Landschaftsverband)
 Biskupice (Lučenec), Gemeinde im Okres Lučenec, Banskobystrický kraj (Neusohler Landschaftsverband)
 Biskupice (Trenčín), Stadtteil von Trenčín (Trentschin)
 Podunajské Biskupice (Bischdorf), Stadtteil im Stadtbezirk Bratislava II

Orte in Tschechien:
 Biskupice na Hané (Biskupitz), Gemeinde im Olomoucký kraj
 Biskupice u Jevíčka (Biskupitz), Gemeinde im Pardubický kraj
 Biskupice u Luhačovic (Biskupitz), Gemeinde im Okres Zlín, Zlínský kraj
 Biskupice u Ronova nad Doubravou (Biskupitz), Gemeinde im Okres Chrudim, Pardubický kraj
 Biskupice-Pulkov (Biskupitz-Pulkau), Gemeinde im Okres Třebíč, Kraj Vysočina.
 Biskupice (Biskupice-Pulkov) (Biskupitz), Ortsteil von Biskupice-Pulkov, Okres Třebíč, Kraj Vysočina

Siehe auch:
 Biskopicy, obersorbischer Name der Stadt Bischofswerda, Sachsen.